Америка́нская ассоциа́ция звукозапи́сывающих компа́ний (, RIAA) — ассоциация, представляющая интересы звукозаписывающей индустрии США.

История 
RIAA была сформирована в 1952. Её первым практическим достижением было утверждение стандартной схемы частотных предыскажений грамзаписи, ставшей известной как «кривая RIAA» или «коррекция RIAA».

RIAA продолжила принимать участие в создании и поддержке технических стандартов звукозаписи и звуковоспроизведения, таких как магнитная лента, магнитофонная кассета, DAT, компакт-диск, программные технологии записи звука.

RIAA также управляет лицензированием и авторскими вознаграждениями в области музыки.

RIAA отвечает за так называемую сертификацию RIAA альбомов и синглов в США, которая заключается в присвоении им статусов золотой, платиновый (и нескольких других менее известных).

Судебные иски 
В последнее время RIAA начинает предъявлять обвинения «в пиратстве» обыкновенным пользователям сети. Например, один из последних исков RIAA — это иск против матери-одиночки Тани Андерсен, которая якобы скачивала из сети KaZaA гангста-рэп. К 66-летней скульпторше Саре Сибери Уард из Массачусетса, «противозаконно предоставившей другим пользователям p2p-сети более двух тысяч музыкальных композиций». В декабре 2008 года RIAA отсудила 8 тысяч долларов у девушки-подростка, больной панкреатитом, «выложившей в онлайн 10 песен и тем самым нарушившей права правообладателей».

Критика 
В последнее время роль RIAA достаточно неоднозначно оценивается общественным мнением. Это связано с активным противодействием, которое она оказывает развитию файлообменных сетей и других технологий распространения музыки. Критики RIAA указывают на то, что она защищает интересы только больших звукозаписывающих компаний, а не артистов или потребителей.

Примечания

См. также 
 BIEM
 IFPI
 Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (СИЗАК)
 Сертификация RIAA
 Американская ассоциация кинокомпаний
 Смежные права

Ссылки 
 riaa.com — официальный сайт
 FSF вступает в бой с RIAA

Организации по охране авторского и смежных прав
Организации США
Звукозапись
Музыкальные организации
Ассоциации музыкальной индустрии
Американская ассоциация звукозаписывающих компаний
Организации, основанные в 1952 году